Фо — многозначный термин.

Фамилия 
 Фо, Виктор Бокари (род. 1946) — политический и государственный деятель Сьерра-Леоне.
 Фо, Дарио (1926—2016) — итальянский драматург, режиссёр, лауреат Нобелевской премии по литературе 1997 года.
 Фо, Мишель (род. 1964) — французский актёр, режиссёр.

Топоним 
 Фо — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Фо — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Фо — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Фо () — река во Франции в департаменте Арденны региона Гранд-Эст, приток Мааса.

Другие значеия 
 Фо — вьетнамский суп с лапшой.
 Фо — четвёртая буква алфавита чжуинь.

См. также 
 ФО